NGC 4117 (другие обозначения — UGC 7112, MCG 7-25-27, ZWG 215.29, PGC 38503) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Гончие Псы.

Галактика обладает активным ядром и относится к сейфертовским галактикам типа II

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4117 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4117 в группу также входят ещё 19 галактик.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

4117
Гончие Псы (созвездие)
Сейфертовские галактики